Trifolium kan verwijzen naar
Trifolium (geslacht), het geslacht Klaver
trifolium (kromme), een wiskundige kromme